Suriname is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Suriname debuteerde op de Zomerspelen van 1960. Het heeft nog nooit deelgenomen aan de Winterspelen.

In 2016 nam Suriname voor de dertiende keer mee aan de Zomerspelen. Er werden twee medailles gewonnen.

Medailles en deelnames 
De beide medailles werden bij het zwemmen door Anthony Nesty behaald. Op de Spelen van 1988 veroverde hij goud op de 100 meter vlinderslag, op de Spelen van 1992 won hij de bronzen medaille op hetzelfde onderdeel.

Overzicht
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.

Medailles

Deelnemers 

 * = niet deelgenomen aan de wedstrijden

Zie ook 
 Sport in Suriname